In 2002 werd de derde editie van de Copa Sul-Minas gespeeld.  De competitie werd gespeeld van 19 januari tot 12 mei. 

De competitie werd een volwaardige competitie vergeleken met vorige jaren. De clubs uit Cruzeiro en Paraná namen dit seizoen niet deel aan de staatskampioenschappen. De clubs uit Rio Grande do Sul en Santa Catarina vielen in een later stadium in de competitie in daar. Cruzeiro werd kampioen.

Eerste fase

Knock-outfase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Braziliaans competitievoetbal 2002
Copa Sul-Minas